Boing steht für:

 Boing, eine Spielshow des Bayerischen Fernsehens
 Boing (Fernsehsender), italienischer Kinder- und Jugendsender
 Boing (Pfaffing), ein Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Boing von Oldersum (um 1500–1540), ostfriesischer Adliger
 Boing Boing, ein englischsprachiger Blog
 Boing-Ball, ein Spielzeug für zwei Personen

Siehe auch:
 Boink
 Boeing
 Boinghausen